Open Access puede referirse a:

 Open Access, un conjunto de aplicaciones de gestión administrativa para pequeñas y medianas empresas.

 Acceso libre, acceso libre e irrestricto a material educativo y académico.